Le championnat de Moldavie de football 2015-2016 est la  de ce championnat. Pour cette saison, dix clubs évoluent dans la Divizia Națională et rencontrent trois fois chacun de leurs adversaires. Champion pour la première fois de son histoire à l'issue de la saison 2014-2015, le FC Milsami Orhei remet son titre en jeu.

C'est le FC Sheriff Tiraspol qui est sacré cette saison après avoir battu le FC Dacia Chișinău lors d'un match décisif pour le titre, les deux formations ayant terminé à égalité de points en tête du classement final. Il s'agit du quatorzième titre de champion de Moldavie de l'histoire du club.

Participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point
Mise à jour : 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Match en or 
Le FC Dacia Chișinău et le FC Sheriff Tiraspol ayant terminé la saison régulière avec le même nombre de points (65), un match en or a lieu le  au Stade Zimbru de Chișinău afin de d'attribuer le titre de champion de Moldavie.

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Article connexe 
 Championnat de Moldavie de football

Liens externes 
 Site officiel
 Le championnat de Moldavie de football sur le site de l'UEFA
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF.com

Championnat de Moldavie de football
Moldavie
Football
Football